Чобан (: пастух, ср. чабан):

 Чобан (ок. 1262—1327) — влиятельный эмир государства Хулагуидов.
 Чобан, Айшегюль (род. 1992) — турецкая тяжелоатлетка.
 Чобан, Димитрий — румынский хакер, осуждённый к 15 годам лишения свободы в 2004 году (когда ему было 24 года) за создание модификации компьютерного червя «Blaster.F». Американский 18-летний школьник Джеффри Ли Парсон тогда же был осуждён за похожее преступление на полтора года тюремного заключения.
 Чобан, Мехмет (1904—1969) — турецкий борец, призёр чемпионатов Европы.
 Чобан, Митрофан Михайлович (1942—2021) — советский и молдавский математик, ректор Тираспольского университета.
 Чобан, Николай Петрович (род. 1972) — российский военачальник, заместитель начальника штаба ВДВ с 2020 года, генерал-майор.
 Чобан, Сергей Энверович (род. 1962) — российский и немецкий архитектор.
 Чобан, Стефан Николаевич  (1883—1950) — бессарабский и румынский историк, политический и государственный деятель, педагог, профессор.

См. также 
 Чобану